Benedek Pál (?–1357) középkori pap
Benedek Pál (1908–1942) vízépítőmérnök, a Vízerőügyi Hivatal vezetője
Benedek Pál (1921–2009) vegyészmérnök, fizikokémikus, az MTA rendes tagja
Benedek Pál (1924–2016) vízépítőmérnök
Benedek Pál (1931–1998) újságíró
Benedek Pál (1943) agrármérnök
Benedek Pál (1944) entomológus, egyetemi tanár